82P kan syfta på:

 82P/Gehrels - en periodiskt återkommande komet.
 82P - en rysk Progressfarkost, se Progress MS-21